Il toponimo Kapoche può riferirsi a diversi comuni dello Zambia:

Kapoche, comune del distretto di Katete
Kapoche, comune del distretto di Luangwa
Kapoche, comune del distretto di Petauke